Pegunungan Fenema kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pegunungan Fenema (bergskedja i Indonesien, lat -2,06, long 120,57), Sulawesi Tengah, 
 Pegunungan Fenema (bergskedja i Indonesien, lat -1,97, long 120,52), Sulawesi Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar